Bogengang steht

 in der Architektur für einen von Arkaden begrenzten, seitlich offenen Gang, siehe Bogengang (Architektur)
 (im Plural) für das wichtigste Organ des Gleichgewichtssinnes, siehe Bogengänge
 im Sport für eine Vorstufe des Handstandüberschlags, siehe Bogengang (Sport)